Румен Иванов може да се отнася за:

 Румен Иванов (футболист)
 Румен Иванов (актьор)
 Румен Иванов (ДС) – депутат от ГЕРБ, щатен служител на Областно управление на МВР-ДС в Толбухин (Добрич) от 1987 г.;
 Румен Иванов (пилот) - основател на делтапланеризма в България